Pahtajärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Pahtajärvi (Junosuando socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun, 
Pahtajärvi (Pajala socken, Norrbotten, 746803-183369), sjö i Pajala kommun,  (48,1 ha)
Pahtajärvi (Pajala socken, Norrbotten, 748545-180166), sjö i Pajala kommun, 
Pahtajärvi (Pajala socken, Norrbotten, 754649-181132), sjö i Pajala kommun, 
Pahtajärvi (Pajala socken, Norrbotten, 755921-181024), sjö i Pajala kommun, 
Pahtajärvi (Övertorneå socken, Norrbotten), sjö i Övertorneå kommun,  (4,08 ha)
Pahtajärvi (Gällivare socken, Lappland, 741845-176593), sjö i Gällivare kommun,  (9,99 ha)
Pahtajärvi (Gällivare socken, Lappland, 743963-171729), sjö i Gällivare kommun, 
Pahtajärvi (Gällivare socken, Lappland, 748745-175151), sjö i Gällivare kommun, 
Pahtajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 750061-174280), sjö i Kiruna kommun,  (5,97 ha)
Pahtajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 751013-176333), sjö i Kiruna kommun,  (3,95 ha)
Pahtajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 751320-174593), sjö i Kiruna kommun,  (5,43 ha)
Pahtajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 751640-176832), sjö i Kiruna kommun,  (5,58 ha)
Pahtajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 751851-176524), sjö i Kiruna kommun,  (8,53 ha)
Pahtajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 753037-170666), sjö i Kiruna kommun,  (4,03 ha)
Pahtajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 753826-173895), sjö i Kiruna kommun,  (21,5 ha)
Pahtajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 754239-168215), sjö i Kiruna kommun,  (6,95 ha)
Pahtajärvi (Karesuando socken, Lappland, 754323-178697), sjö i Kiruna kommun, 
Pahtajärvi (Karesuando socken, Lappland, 758565-176992), sjö i Kiruna kommun,  (20,8 ha)
Pahtajärvi (Karesuando socken, Lappland, 759725-176608), sjö i Kiruna kommun,  (16,7 ha)
Pahtajärvi (Karesuando socken, Lappland, 759996-176266), sjö i Kiruna kommun,  (11,4 ha)

Finland
Pahtajärvi (sjö i Enare, Lappland), sjö i Enare,  (37 ha)
Pahtajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 68,57, long 25,03), sjö i Enare,  (9 ha)
Pahtajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,83, long 24,62), sjö i Pello kommun,  (18 ha)
Alinen Pahtajärvi, sjö i Pello kommun,  (62 ha)
Ylinen Pahtajärvi, sjö i Pello kommun,  (41 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn